Дара Грейс Торрес (Хоффман) (, род. 15 апреля 1967, Юпитер, Флорида, США) — американская пловчиха, четырёхкратная олимпийская чемпионка (все — в эстафете), четырёхкратная серебряная и четырёхкратная бронзовая призёрка Олимпийских игр. Спортивное прозвище — «Ди-Ти» ().

Только Торрес, советская гимнастка Лариса Латынина (9+5+4) и японский гимнаст Такаси Оно (5+4+4) имеют по 4 полных «комплекта» олимпийских наград. Кроме того Торрес делит с 6 спортсменами седьмое место по общему количеству олимпийских наград (12).

Единственная американская пловчиха, принимавшая участие в пяти Олимпиадах (на протяжении 24 лет), и самая возрастная призёрка в плавании в истории Олимпийских игр.

Из своих 13 олимпийских стартов за пять Олимпиад не сумела выиграть медаль лишь в одном: в 1988 году в Сеуле на дистанции 100 м вольным стилем заняла 7-е место.

Биография 
Хотя Дара родилась во Флориде, но выросла она в Беверли-Хиллз в Калифорнии. Её родители — еврейского происхождения: отец — Эдвард Торрес, девелопер недвижимости и владелец казино родом из Кубы; мать — Мэрилу Кодер, бывшая модель. У Дары Торрес есть 4 брата и 1 младшая сестра.

Торрес дважды была замужем, а в апреле 2006 года родила дочь, которую назвали Тесса Грейс ().

В 2005 году была включена в Международный еврейский спортивный зал славы.

Торрес на летних Олимпийских играх 
Зелёным выделены участия в финальных заплывах

См. также 
 Список многократных чемпионов Олимпийских игр

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Дары Торрес 
 
 Статья о Даре Торрес в «Нью-Йорк Таймс» от 29 июня 2008 года 
 

Пловцы США
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по плаванию
Чемпионы летних Олимпийских игр 1984 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1992 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2000 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1984 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1988 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1992 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2000 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Члены Международного еврейского спортивного зала славы
Выпускники школы Гарвард — Уэстлейк